João Gastão de Médici, (; Florença, 24 de maio de 1671 – Florença, 9 de julho de 1737) foi o sétimo e último Grão-Duque da Toscana da Casa de Médici.

Era filho de Cosme III de Médici e de Margarida Luísa de Orleães. Casou em 1697 com Ana Maria Francisca de Saxe-Lauemburgo, mas não teve filhos.

Ascendeu ao trono do Grão-Ducado em 1723. Como governante decretou medidas liberais, ao contrário de seus antecessores imediatos, abolindo taxações sobre os pobres, incentivando o ensino de doutrinas científicas e filosóficas avançadas, expurgando clérigos corruptos, e anulando legislação anti-semita e as execuções públicas, mas não tinha competência para reinar e entregou praticamente todos os assuntos do governo a delegados. Teve um casamento infeliz, separando-se após algum tempo, fez dívidas enormes no jogo, era inclinado a crises de depressão e ao álcool, e manteve vários amantes masculinos. Por seus excessos privados adquiriu péssima reputação pública, mas foi lamentado pelo povo em sua morte.

Ascendentes

Ver também 
Grão-Ducado da Toscana
Casa de Médici

Notas

Ligações externas 

Genealogia dos Médici, Grão-Duques da Toscana (genealogy.euweb.cz)

Família Médici
Naturais de Florença
Grão-duques de Toscana
Mortos em 1737
Sepultados na Basílica de São Lourenço
Pessoas LGBT do século XVII
Pessoas LGBT do século XVIII
História LGBT da Itália